Санг — кенийская фамилия. Известные носители:

 Санг, Джулиус — кенийский бегун на короткие дистанции.
 Санг, Исаак — кенийский бегун на средние дистанции.
 Санг, Лукас — кенийский бегун на короткие дистанции.
 Санг, Патрик (род. 1964) — кенийский бегун на средние дистанции.